Formula Nippon je najvišja japonska serija formul, ki pod različnimi imeni poteka že od leta 1973, pod zdajšnjim imenom pa od leta 1996.

Formula Nippon se je razvila iz japonske Formule 2000, ki je na Japonskem potekala med letoma 1973 in 1977, japonske Formule 2, ki je potekala med letoma 1978 in 1986 ter japonske Formule 3000, ki je potekala med letoma 1987 in 1995

Prvaki 

Formula Nippon
Avtomobilistični športi
Športne prireditve na Japonskem
Športne prireditve, ustanovljene leta 1973